Юрий Палкович:
 Палкович, Юрий (католик) (1763—1835) — австро-венгерский словацкий католический писатель-богослов, педагог, переводчик, издатель, учёный-энциклопедист
 Палкович, Юрий (протестант) (1769—1850) — австро-венгерский словацкий протестантский писатель-богослов, поэт, драматург, прозаик, издатель, переводчик, организатор культурной жизни, профессор.